Латовка () — село, относится к Беляевскому району Одесской области Украины.

Основано в 1936 году.
Население по переписи 2001 года составляло 1955 человек. Почтовый индекс — 67633. Телефонный код — 4852. Занимает площадь 2,3 км². Код КОАТУУ — 5121080302.

Местный совет 
67632, Одесская обл., Беляевский р-н, с. Августовка, ул. Кооперативная, 21

Ссылки 
 Латовка на сайте Верховной рады Украины 

Усадьба Жеваховых.

В книге Ф. Бруна "Судьбы местности занимаемой Одессою", изданной в 1865 году, упоминается хутор княгини Жеваховой, который находился "на восточной стороне горного хребта, отделяющего Куяльницкий лиман от Гаджибейского".

Таким образом этот старинный домик в Латовке и есть то, что осталось от хутора Жеваховой.

Видео "Куяльник с Дмитрием Ждановым./Часть 2. Заброшенная грязелечебница и усадьба Жевахова". - https://youtu.be/AUvNT6jNSg0

Населённые пункты Беляевского района (Одесская область)